Plans d'El Sió (en catalán y oficialmente, Els Plans de Sió) es un municipio español de la provincia de Lérida, situado en la llanura de Guisona, en el extremo occidental de la comarca de la Segarra, Cataluña. Se formó por la fusión de los municipios de Pallargas (Les Pallargues) y Arañó (L’Aranyó) en 1974. La capital municipal es Pallargas y comprende las siguientes entidades de población:

Personajes célebres 
Manuel de Pedrolo, escritor.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Ayuntamiento de Els Plans de Sió
 Información de la Generalidad de Cataluña 
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña 

Localidades de la Segarra
Municipios de la Segarra
Localidades de la provincia de Lérida